E11 può riferirsi a:

Codici 
E11, codice del Frog Rock Observatory, un osservatorio astronomico a Mudgee
E11, codice ECO della difesa bogo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E11, da Vierzon a Montpellier
E 11, strada negli Emirati Arabi Uniti
E 11, locomotiva elettrica tedesco-orientale

Altro 
HMS E11, sommergibile della classe E della Royal Navy
 E11 – Sentiero europeo E11 della rete sentieristica europea